De 6de editie van de Champions League werd gewonnen door het Spaanse Real Madrid in de finale tegen het Italiaanse Juventus.

Voorronde

Eerste voorronde

Tweede voorronde

* Stilgelegd bij 3-2 na 67' wegens technisch probleem met het licht; de volgende dag herspeeld.
** Eindstand 3-2 omgezet in forfait nadat PSG een geschorste speler opstelde.

Groepsfase

Groep A

Groep B

Groep C

Groep D

Groep E

Groep F

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Kampioen

Externe links
 1997-98 season at UEFA website
 European Cup results at RSSSF

UEFA Champions League
Europacupvoetbal 1997/98